Список игровых и анимационных фильмов и сериалов, основанных на комиксах Marvel Comics.

Полнометражные фильмы

Анонсированные

Телевизионные фильмы

Эпизоды сериалов, выпущенные как фильмы

Документальные фильмы

Сериалы

Документальные сериалы

Веб-сериалы

Пилотные эпизоды

Короткометражные фильмы

Анимационные фильмы

Для проката в кинотеатрах

Телевизионные

Эпизоды сериалов, выпущенные как мультфильмы

Короткометражные

LEGO фильмы

Мультсериалы

Специальные выпуски

Аниме

Пилоты

Веб и короткометражные сериалы

Цифровые сериалы

Импринт Marvel Comics

Icon Comics

Malibu Comics

См. также 
 Кинематографическая вселенная Marvel
 Вселенная Человека-паука от Sony
 Список игр, основанных на комиксах Marvel
 Список фильмов по комиксам DC Comics
 Список фильмов по комиксам Dark Horse Comics
 Список фильмов по комиксам Image Comics

Примечания 

Marvel
Marvel
Списки:Marvel Comics